Mastodon peut faire référence à :
 , traduction anglaise du nom français mastodonte, nom vernaculaire ambigu regroupant plusieurs taxons de la famille des mammutidae.
 Mastodon est un groupe de sludge progressif américain, fondé en 1999.
 Mastodon, un logiciel libre de micro-blogage et un réseau social décentralisé créé en 2016.
 Mastodon, le surnom de la première locomotive de type Twelve wheel, la numéro 229 de la Central Pacific Railroad ;
 de là, un surnom générique donné au type Twelve wheel lui-même.